Мамистов — фамилия. Известные носители:
 Мамистов, Василий Андреевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Мамистов, Михаил Владимирович (род. 1965) — российский пилот спортивных самолётов и планёров.